Джон де Вески (; 18 июля 1244 — 10 февраля 1289, Монпелье, Королевство Франция) — английский аристократ, феодальный барон Алника. Был в числе сторонников Симона де Монфора во время Второй баронской войны, предположительно заседал в парламенте Монфора в 1265 году. Позже примирился с короной, принял участие в Девятом крестовом походе и в ряде войн короля Эдуарда I, выполнил несколько важных дипломатических миссий.

Биография 
Джон де Вески принадлежал к старинному и влиятельному роду. По мужской линии он был праправнуком Юстаса Фиц-Джона, одного из крупнейших магнатов Северной Англии в царствование Генриха Боклерка, и его сородичами являлись графы Линкольн из младшей ветви рода Ласи. По женской линии Джон происходил в третьем поколении от короля Шотландии Уильяма Льва, благодаря чему имел права на шотландский престол. Джон был старшим сыном Уильяма де Вески и его второй жены леди Агнес де Феррерс, дочери Уильяма де Феррерса, 5-го графа Дерби. В 1253 году, после смерти отца, Джон унаследовал семейные владения, включавшие феодальную баронию в Нортумберленде с центром в замке Алник и обширные земли в Йоркшире. Поскольку Джон был тогда несовершеннолетним, король Генрих III передал поместья де Вески в управление одному из своих родственников-иностранцев — Пьеру Савойскому, дяде королевы Элеоноры. Воспитание де Вески получил при королевском дворе, где рос вместе с Генри де Ласи и младшим сыном монарха Эдмундом.

Джон был в числе баронов, которые объединились вокруг Симона де Монфора, чтобы добиться реформ и ограничения королевской власти. Почему он оказался на этой стороне конфликта, не вполне ясно; возможно, сыграла свою роль дружба с Джеффри де Ласи и Генри де Гастингсом. С октября 1263 до середины 1264 года Джон вёл малую войну с шерифом Йоркшира, представлявшим интересы монарха в этом графстве. В январе 1264 года вместе с другими баронами де Вески совершил поездку во Францию, король которой Людовик IX выступил в роли арбитра. Однако в принятом решении, так называемой «Амьенской мизе», учитывались только интересы английской короны, так что гражданская война продолжилась. Неясно, участвовал ли Джон в битве при Льюисе летом 1264 года; в январе 1265 года Монфор вызвал его в свой парламент, заседавший в Лондоне, и, вероятно, де Вески принял это приглашение.

4 августа 1265 года, в битве при Ившеме, где оппозиционные бароны понесли окончательное поражение, де Вески был ранен и попал в плен; позже он получил свободу, но над его владениями нависла угроза конфискации. Барон поднял новый мятеж, объединившись с ещё несколькими северными лордами, сын Генриха III Эдуард (будущий король Эдуард I) заставил его покориться, но в конце концов стороны достигли компромисса: бароны получили свои земли, обязавшись выплатить штраф. Джон заплатил 3700 марок.

В последующие годы Эдуард и барон де Вески стали большими друзьями. Вслед за принцем Джон принял крест и отправился в Палестину (1270 год); в течение этого похода он принадлежал к ближайшему окружению Эдуарда. По возвращении, в 1273 году, барон был назначен губернатором замка Скарборо, а в 1275 году руководил подавлением восстания на острове Мэн. В 1276 году де Вески совершил паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Свои позиции при дворе он укрепил за счёт женитьбы на Изабелле де Бомон, сестре Луи де Бомона (впоследствии епископа Дарема) и Генри де Бомона (впоследствии 1-го барона Бомонт и лорда Мэна), троюродной сестре жены Эдуарда I Элеоноры Кастильской. Вески заключил договор с королевой, по которому обязывался выплатить ей 550 фунтов, если вторая жена умрёт без потомства. Эдуард I в связи с этим браком пожаловал Джону земли в Нортумберленде и Кенте.

Де Вески участвовал в походах в Уэльс в 1277 и 1282 годах, причём в обоих случаях совместно с Оттоном де Грандисоном руководил оккупацией острова Англси — валлийской житницы. Он вёл успешные переговоры о замужестве трёх дочерей Эдуарда I. В 1278 году это был брак Маргариты с Жаном Брабантским, в 1282 — Элеоноры с Альфонсо Арагонским, в 1285 — Елизаветы Рудланской с Яном Голландским. В 1287 году Джон отправился в Гасконь вместе с королём. Там он вёл переговоры с Санчо IV Кастильским, а в 1288 году стал одним из заложников, переданных Эдуардом I королю Арагона после заключения мирного договора. Барон должен был получить свободу после выплаты арагонскому королю выкупа за пленённого ранее Карла II Анжуйского. Однако до этого момента он не дожил: Джон де Вески умер в Монпелье 10 февраля 1289 года.

Тело барона было доставлено в Англию и погребено в Алнике. Его сердце в знак особой милости короля похоронили в 1290 году вместе с сердцами королевы Элеоноры и её старшего сына Альфонсо в церкви Блэкфрайерс в Лондоне.

Семья 
Джон де Вески был женат дважды. Его первой женой стала до 1262 года Агнесса, дочь Манфреда III, маркграфа Салуццо, и Беатрисы Савойской. Она умерла после 4 августа 1265 года. В период между 3 января 1279 и 26 декабря 1280 года Джон женился на Изабелле де Бомон, дочери Луи де Бриенна и Агнессы де Бомон. Оба брака остались бездетными, так что семейные владения перешли к младшему брату Джона Уильяму. Вдова барона прожила ещё больше сорока лет и умерла примерно в 1335 году, причём играла важную политическую роль в царствование Эдуарда II.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Английские феодальные бароны XIII века
Участники Девятого крестового похода